Carl Christian Hansen eller C.C. Hansen er navnet på flere personer:

 Carl Christian Hansen (fotograf) (1809-1891) – dansk fotograf
 Carl Christian Hansen (stabsintendant) (1873-1952) – dansk stabsintendant
 Carl Christian Hansen (skibsreder) (1878-1955) – dansk skibsreder, direktør for Østasiatisk Kompagni

Desuden:
 Carl Hansen (borgmester) (1870-1940) – dansk redaktør, politiker og borgmester i Skive (Carl Christian Hansen)
 Carl Hansen (1873-1954) (1873-1954) – dansk kunstmaler (Carl Christian Ferdinand Hansen)
 Carl Christian Fleischer-Hansen (1894-1948) – dansk overlæge, dr.med.
 Constantin Hansen (1804-1880) – dansk kunstmaler (Carl Christian Constantin Hansen)
 Frederik Carl Christian Hansen (arkitekt) (1858-1923) – dansk arkitekt
 Frederik Carl Christian Hansen (læge) (1870-1934) – dansk læge, professor og bogsamler